Geschiedenis van de historische regio Macedonië
Geschiedenis van Grieks Macedonië
Geschiedenis van de Republiek Macedonië